Les élections cantonales dans le canton de Dunkerque-Est se déroulent le .

Canton 
Le canton de Dunkerque-Est est composé en 1894 des communes suivantes : Bray-Dunes, Coudekerque, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Leffrinckoucke, Malo-les-Bains, Rosendaël, Téteghem, Uxem, Zuydcoote.

Contexte 
Le 28 juin 1894 décède Gustave Lemaire ancien maire de Dunkerque et conseiller général de ce canton depuis 1871. Florent Guillain Progressistes se présente sans concurrent à ces éléctions.

Résultats 
 Conseiller général sortant : Gustave Lemaire  (Conservateur)

Notes et références 

Histoire de Dunkerque
Bray-Dunes
Malo-les-Bains
Rosendaël
1894-08
1894-08
1894-08
Élections cantonales dans le Canton de Dunkerque-Est